Mussin-Puschkin ist der Familienname folgender Personen:
 Alexei Iwanowitsch Mussin-Puschkin (1744–1817), russischer Historiker und Antiquitätensammler
 Alexei Wassiljewitsch Mussin-Puschkin  (?–1803), Graf und russischer Admiral, General-Kriegskommissar der russischen Flotte
 Alexander Iwanowitsch Mussin-Puschkin (1827–1903), Kommandeur des Militärbezirks Odessa
 Alexander Alexejewitsch Mussin-Puschkin (1788–1813), Graf und russischer Major im Befreiungskrieg, Sohn von Alexei Iwanowitsch Mussin-Puschkin
 Alexei Semjonowitsch Mussin-Puschkin (1730–1817), russischer Botschafter in Schweden

 Michail Nikolajewitsch Mussin-Puschkin (1795–1862), Kurator der Universität Kasan
 Platon Iwanowitsch Mussin-Puschkin (1698–1743), russischer Staatsmann
 Walentin Platonowitsch Mussin-Puschkin (1735–1804), russischer Feldmarschall
 Wassili Walentinowitsch Mussin-Puschkin (1773–1836), russischer Botschafter in Sizilien